Joliet steht für:

 Joliet (Dateisystem) für CD-ROMs
 Bistum Joliet in Illinois

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Joliet (Illinois), Stadt im Will County und Kendall County
 Joliet (Montana), im Carbon County
 Joliet (Texas), im Caldwell County

Joliet ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Joliet (1645–1700), französischer Entdecker und Kartograf
 Oscar Joliet (1878–1969), belgischer Hochschulrektor und Bischof

Siehe auch:
 Joliet Township
 Joliette (Begriffsklärung)
 Juliet